Tsonga peut désigner :

Divers 
 le tsonga, une des langues officielles de l'Afrique du Sud ;
 les Tsonga, un peuple présent en Afrique du Sud et au Mozambique.

Patronyme 

 Enzo Tsonga (1990-), joueur de basket-ball français et frère cadet de Jo-Wilfried Tsonga ;
 Jo-Wilfried Tsonga (1985-), joueur de tennis français ;
 Maël Lépicier Tsonga (1986-), est un footballeur international congolais.
Patronyme congolais